

Больше — село, Федоровський район, Костанайська область

Больше — село, Вологодський район, Вологодська область
 Больше — присілок, Сладковський район, Тюменська область

Див. також 
 Велике